Römerbad bezeichnet:
 Thermen, größere öffentliche Badehäuser im Römischen Reich

Römerbad ist der Name von:
 Römerbad (Baden), ehemaliges Hotel in Baden
 Römerbad Bonn, Freibad in Bonn-Castell
 Römerbad Jagsthausen, Freilichtmuseum mit Überresten eines römischen Badehauses in Jagsthausen
 Römerbad Lindau, Freibad in Lindau (Bodensee)
 Römerbad (Weinsberg), Überreste einer römischen villa rustica mit Badehaus in Weinsberg
 Römerbad-Hotel, Berlin (1888–1891)
 Hotel Römerbad in Badenweiler
 Römerbad, deutscher Name des Dorfes Rimske Toplice in Slowenien

Römisches Bad ist der Name von:
 Römisches Bad (Beirut), in Beirut im Libanon
 Römisches Bad (Wien), ein zwischen 1873 und 1953 existierendes Bad